SS581 oder SS 581 steht für:
 Strada Statale 581 di Massafra, zu Regional- oder Provinzstraßen herabgestufte Staatsstraße in Italien, siehe auch Liste der Staatsstraßen in Italien

SS-581 steht für:
 USS Blueback (SS-581), US-amerikanisches Unterseeboot
 Yukishio (SS-581), japanisches Unterseeboot der Yūshio-Klasse

SS581